Earl Grey steht für:

 Earl Grey, erblicher britischer Adelstitel – zu Trägern siehe dort
 Earl de Grey, erloschener erblicher britischer Adelstitel
 Earl Grey (Tee), Teesorte
 Earl Grey (Saskatchewan), Dorf in Saskatchewan, Kanada